Тисемсильт:

 Тисемсильт — город на севере Алжира, административный центр одноимённого вилайета.
 Тисемсильт — вилайет в северной части Алжира.